Rommel ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Rommel (1914–1963), französischer Florettfechter
 Alberta Rommel (Pseudonym: Britta Verhagen; 1912–2001), deutsche Musikpädagogin und Schriftstellerin
 Bernd Rommel (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Boris Rommel (* 1984), deutscher Koch
 Christian Rommel (1840–1905), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Christina Rommel (* 1981), deutsche Sängerin
 Christoph Rommel (1781–1859), deutscher Historiker und Philologe
 Egon Rommel (* 1930), deutscher Diplomat
 Eleonore von Rommel (1894–1974), deutsche Bildhauerin, Glas- und Keramikgestalterin, Autorin
 Elsbeth Rommel (1878–?), deutsche Bildhauerin

 Erwin Rommel (Wüstenfuchs; 1891–1944), deutscher Generalfeldmarschall
 Ferdinand Müller-Rommel (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler und Professor
 Frank Rommel (* 1984), deutscher Skeleton-Fahrer
 Gabriele Rommel (* 1953), deutsche Germanistin
 Gerhard Rommel (Sänger) (1899–1975), deutscher Opernsänger 
 Gerhard Rommel (1934–2014), deutscher Bildhauer
 Günter Rommel (* 1956), deutscher Fußballtrainer
 Hans Rommel (1890–1979), deutscher Gymnasiallehrer, Stadtarchivar und Heimatforscher
 Henri Rommel (1847–1915), belgischer Priester und Historiker
 Jan-Jochen Rommel (* 1969), deutscher Hockey-Spieler
 Jens Rommel (* 1972), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Johann Caspar Rommel (1721–1800), deutscher Orgelbauer
 Juliusz Rómmel (1881–1967), polnischer General im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Karl Daniel Theodor von Rommel (1793–1868), königlich preußischer Generalleutnant, siehe Theodor von Rommel
 Kurt Rommel (1926–2011), evangelischer Pfarrer und Liedermacher
 Manfred Rommel (1928–2013), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Stuttgart

 Otto Rommel (1880–1965), österreichischer Literatur- und Theaterhistoriker
 Patricia Rommel (* 1956), französische Filmeditorin
 Paul Rommel (1862–1918), Wirt und Ehrenbürger von Sillenbuch

 Septimus Rommel (1778–1846), deutscher Hafner und Kunsthandwerker, Schöpfer der „Rommelfiguren“
 Theodor Rommel (1669–1697), deutscher Arzt 
 Theodor von Rommel (Karl Daniel Theodor Rommel; 1793–1868), preußischer Generalleutnant
 Theodore von Rommel (1870–1950), deutsche Schriftstellerin
 Wolfgang Rommel (1939–1995), deutscher Bildhauer
 Wolfgang P. R. Rommel (1939–2016), Präsident des Deutschen Hockeybundes
 Wolrad Rommel (* 1955), deutscher Jurist

Rommel steht weiterhin für:
 Rommel (Fernsehfilm), ein deutscher Film von Niki Stein aus dem Jahr 2012
 Rommel (D 187), nach Erwin Rommel benanntes ehemaliges Schiff der deutschen Marine
 Rommel (Maschine), Maschine zur Entgratung von Metallwerkstücken
 Hersteller von Band-Modulen für SMT (Surface Mounted Technology)-Fertigungs-Linien
 Rommel-Museum in Blaustein, Baden-Württemberg
 Gottlob Rommel Bauunternehmung, mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Stuttgart